Incontinence peut désigner :
 incontinence urinaire ;
 incontinence fécale ;
 incontinence, en philosophie, un synonyme d'acrasie.